Альберт Мошкович Крыжопольский () — архитектор, дизайнер, один из создателей Музея медицины и Музея М. Булгакова (на Андреевском спуске в Киеве). Лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники (1983).

Биография 
Родился 22 апреля 1942 года в городе Воткинск в еврейской семье.

Работал художником на Киевском комбинате монументально-декоративного искусства т.п.о. «Художник».

13 декабря 1983 года был удостоен Государственной премии УССР в области науки и техники «За создание Музея медицины Украинской ССР, обновление Музея-усадьбы Н. И. Пирогова, использование их для широкой пропаганды достижений отечественной медицинской науки и практики здравоохранения».

С начала 2000-х годов живёт в Германии, в Бонне. Разработал проект музея Холокоста в Бабьем Яру.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Киевский художник Крыжопольский Альберт Мошкович.
 Крыжопольский Альберт Мошкович. Учётная карточка.
 В поисках мемориала.
 Земля помнит всё, должны помнить и люди.
 Быть ли музею в Бабьем Яру?
 Михаил Булгаков и его дом.
 Не путеводитель для своих…
 Путешествие в Древнюю Русь.